Плато — департамент Республіки Конго
 Плато — департамент Беніну
 Плато — департамент в провінції Верхнє Огове на південному сході Габону.